Cet article présente une liste des théâtres de la ville de Minsk.

Galerie d'images

Notes et références

Liens externes 
 Лукашенко поздравил театр кукол с 70-летием
 За год белорусские театры и музеи посетили 7 миллионов человек

Minsk
Salle de théâtre en Biélorussie
Minsk